Змагання з боксу у ваговій категорії до 75 кілограм серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройдуть з 8 серпня по 20 серпня. Участь візьмуть 28 спортсменів з 28 країн.

Призери

Розклад

Змагання 

1 Майкл О'Рейлі був дискваліфікований після того як його допінг-проба дала позитивний результат.

Посилання 
 Бокс  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016 року    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA)